Малюкова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Малюкова, Лариса Леонидовна (род. 1959) — советский и российский кинокритик, сценарист.
 Малюкова, Лидия Петровна (1926—2021) — советская и российская актриса театра и кино.